Посёлок фабрики имени 1-го Мая — посёлок в Новомосковском административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года в составе Подольского района Московской области). Входит в состав поселения Рязановское.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в посёлке проживало 3069 человек (1342 мужчины и 1727 женщин); преобладающая национальность — русские (91 %).

География 
Посёлок фабрики имени 1-го Мая расположен на правом берегу Десны примерно в 7 км к северо-западу от центра города Подольска. Ближайшие сельские населённые пункты — деревни Рязаново, Мостовское и Тарасово.

Рядом с посёлком расположена камвольно-прядильная фабрика (ныне не существует), давшая населённому пункту название. В посёлке есть памятник жителям, погибшим в Великой Отечественной войне. В посёлок ходит автобус от станции Щербинка Курского направления МЖД.

История 
В 1994—2006 годах посёлок фабрики имени 1-го Мая был центром Рязановского сельского округа.

Транспорт 
Посёлок связан транспортом с ж/д ст. Щербинка, ж/д ст. Подольск и станциями метро Бульвар Дмитрия Донского, Аннино , Улица Академика Янгеля.

Действующие маршруты:
 № 509 Станция Щербинка - Посёлок Ерино
№ 509к Станция Щербинка - Деревня Мостовское
№ 802 2-й мкр Южного Бутово - Метро «Бульвар Адмирала Ушакова» — Метро «Ул. Горчакова» — п. Фабрика 1 мая
 № 864 Ул. Академика Янгеля — Метро «Улица Академика Янгеля» — Метро «Аннино» — ст. Щербинка — п. Знамя Октября — п. Фабрика 1 мая
 № 898 Ст. Щербинка - Остафьево - Фабрика 1-го Мая - посёлок Остафьево
 № 1045 Ст. Подольск — п. Знамя Октября — п. Фабрика 1 мая — Остафьево — ст. Щербинка — м/н «Новомосковский»

Примечания

Ссылки 
 Фотографии посёлка

Населённые пункты Новомосковского административного округа